„Tomorrow's Harvest“ е четвъртият студиен албум на шотландската електронна група Boards of Canada, издаден на 5 юни 2013 г. от Warp Records. Дуото започва да композира и записва албума след издаването на The Campfire Headphase през 2005 г. Под влиянието на филмови саундтракове от 70-те години, Tomorrow's Harvest показва по-заплашителен и предчувствителен тон, отколкото предишните записи на дуото, подчертавайки теми на изолация и разруха.

Песни

Външни препратки 
 Tomorrow's Harvest в 
 Tomorrow's Harvest в 
 , bocpages.org

Албуми на Бордс ъф Канада
Музикални албуми от 2013 година